Međurečje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rudo
 Međurečje – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Ivanjica
 Međurečje – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo